

Persone 
 Angelo Maria Ranuzzi (1626-1689) – arcivescovo cattolico e cardinale italiano
 Annibale Ranuzzi (1810-1886) – geografo e patriota italiano
 Filippo Ranuzzi de Bianchi (1925) – nobile italiano
 Renzo Ranuzzi (1924-2014) – cestista e allenatore di pallacanestro italiano
 Stefano Ranuzzi (1954-2016) – cestista e allenatore di pallacanestro italiano
 Vincenzo Ranuzzi (1726-1800) – cardinale italiano
 Vittorio Amedeo Ranuzzi de' Bianchi (1857-1927) – arcivescovo cattolico e cardinale italiano

Storia di famiglia 
 Ranuzzi – antica famiglia senatoria di Bologna, nonché i conti feudatari dei Bagni della Porretta